Šah ima lahko naslednje pomene:

 šah - nekdanji vladar v Iranu, po njem je dobila ime igra šah
 šah - razširjena družabna igra
 šah - položaj v šahovski igri, pri katerem je kralj napaden
 držati koga v šahu, pomeni onemogočiti mu, da bi samostojno ukrepal (SSKJ)